Jérémy Chardy e Łukasz Kubot eram os atuais campeões, mas decidiram não participar. Facundo Bagnis e Thomaz Bellucci conquistaram o título, derrotando Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk na final por 2–6, 6–4, [11–9].

Cabeças de chave

  Marcel Granollers /  Marc López (Primeira rodada)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Primeira rodada)

<li>  Jamie Murray /  John Peers (Primeira rodada)
<li>  Dustin Brown /  Paul Hanley (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D